Played steht für:

 Played – Abgezockt, US-amerikanischer Spielfilm
 Played (Fernsehserie), kanadische TV-Serie